Le ARA Corrientes peut faire référence aux navires de guerre argentins suivants :
 ARA Corrientes (1897), torpilleur de 1896.
 ARA Corrientes (D-8), torpilleur de la classe Buenos Aires affecté en 1938.
 ARA Corrientes (Q-70), navire auxiliaire de 1968 (ex LSM-86).